Jilsén oder Jilsen ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Jilsén (* 1959), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Pär Jilsén (* 1960), schwedischer Handballspieler und -trainer